Переверзєв — прізвище.

 Переверзєв Анатолій Миколайович — радянський і український актор.
 Переверзєв Василь (Прозоров) — український рок-музикант, найбільш відомий як лідер, вокаліст і автор пісень гурту «ТОЛ».
 Переверзєв Володимир Олександрович — білоруський хокеїст, захисник.
 Переверзєв Іван Афанасійович — педагог (директор Харківського народного училища), дослідник історії та статистики Слобожанщини.
 Переверзєв Іван Федорович — радянський російський актор, Народний артист СРСР, лауреат Державної премії СРСР.
 Переверзєв Олексій Сергійович — український вчений, педагог, хірург.